Kabinett Mario Frick steht für:

 Kabinett Mario Frick I, liechtensteinische Regierung von 1993 bis 1997 
 Kabinett Mario Frick II, liechtensteinische Regierung von 1997 bis 2001